Gerschler ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Gerschler (1914–2008), deutsche Hochspringerin
 Woldemar Gerschler (1904–1982), deutscher Leichtathletiktrainer